Aaata est un genre de Coléoptères de la famille des Buprestidae ne comprenant actuellement qu'une seule espèce.

Liste d'espèces 
Selon  :
 Aaata finchi (Waterhouse, 1884)

Notes et références

Liens externes 

 
 

Buprestidae